Kardos Gábor (1881–1942) festőművész
 Kardos Gábor (1942–2008) színész, szinkronszínész
 Kardos Gábor (1960) karmester, kamarazene-tanár